Canne ima više značenja:
 Canne, Catanzaro
 Canne, Reggio Calabria